

Allemagne

Empire allemand 
  d'artillerie de campagne de la  d'infanterie
  de cavalerie de la  d'infanterie puis de la  de cavalerie
  d'infanterie de la  puis de la  d'infanterie
  d'infanterie de réserve de la  de réserve

Allemagne fédérale

Australie

Espagne

États-Unis

France 
  d'infanterie de la  d'infanterie

Grèce

Pologne

Royaume-Uni (et Empire britannique)

Russie

Ukraine 
30e brigade mécanisée.

Union soviétique